Rampfeber kan syfta på

 Rampfeber – rädsla för att stå på scen, se scenskräck
 Rampfeber (film) – en brittisk film från 1950 i regi av Alfred Hitchcock
 Rampfeber (TV-program) – ett TV-program i TV 4
 Rampfeber (pjäs) – en pjäs (komedi) av Michael Frayn från 1982 
 Rampfeber (bok) – en bok av Anna-Lena Brundin